Hakenberg kan syfta på:

Platser 

 Hakenberg, Brandenburg – en ort i Fehrbellins kommun i Landkreis Havelland, Brandenburg, Tyskland
 Hakenberg, Lichtenau – en stadsdel i staden Lichtenau i Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Tyskland
 Hakenberg, Halver – en ort i Halvers kommun i Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, Tyskland
 Hakenberg, Losser – en kulle och en tidigare herrgård i Losser, provinsen Overijssel, Nederländerna

Personer 
Hakenberg är ett tyskt efternamn, som bland annat burits av:

 Stefan Hakenberg (född 1960), tysk kompositör.